Геннадий За́йцев:
 Зайцев, Геннадий Борисович (род. 1954) — советский музыкант.
 Зайцев, Геннадий Михайлович (1924—1994) — советский организатор лесного хозяйства, лауреат Госпремии СССР